Вальдилеча ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас. Население — 2326 человек (на 2005 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Мадрида